Salomón puede referirse a:

Salomón, mítico rey hebreo mencionado en la Biblia.
 Salomón, nombre masculino.

Salomón de Urgel-Cerdaña, conde de Urgel y Cerdaña (848-870)
Salomón I de Bretaña, duque de Bretaña (857-874)
Salomón de Hungría, rey de Hungría (1065-1074)
Salomón de Roda, obispo de Roda (†1097)
Salomón de Montpellier, rabino, líder del movimiento contra Maimónides
 Salomón Cohen Levy (1927-), ingeniero y empresario venezolano.
Salomón Rondón (1989-), futbolista venezolano.

Apellido
José Salomón (1918-años 2000), político argentino.
José Salomón (años 1920-), futbolista argentino.
Beatriz Salomón (1954-), vedette y actriz argentina.
Sebastián Salomón (1978-), futbolista argentino.

Topónimos
Mar de Salomón
Islas Salomón
Salomó

Títulos de obras artísticas
Salomón (Händel), oratorio
La Llave Menor de Salomón

Otros usos
Mesa de Salomón
Campaña de las Islas Salomón
Operación Salomón

en:Solomon (disambiguation)
fr:Solomon
id:Solomon
nl:Solomon
ru:Соломон (значения)
th:โซโลมอน (แก้ความกำกวม)
uk:Соломон (значення)